Карлос Кастро () — іспаномовні ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Карлос Кастро Гарсія (1995) — іспанський футболіст
 Карлос Кастро Мора (1978) — костариканський футболіст
 Карлос Саласар Кастро (1800–1867) — центральноамериканський військовий та політик